Vincenzo Tommasini (1820-1893) è stato un politico italiano.
 Vincenzo Tommasini (1878-1950) è stato un compositore italiano.